David Sarnoff, (1891 – 1971) un homme d'affaires américain.
 Elizabeth Sarnoff, (19?? –) une scénariste et productrice américaine.

Voir aussi 
 La loi de Sarnoff sur la valeur d'un réseau de diffusion.